Вальеэрмосо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гомера. Занимает площадь 109,32 км². Население 3123 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Vallehermoso 

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе